Okręty US Navy o nazwie USS "Schley", pochodzącej od kontradmirała Winfielda Scotta Schleya:
 Pierwszy "Schley" (SS-52/SF-1) (inne oznaczenia "AA-1" i "T-1") był wczesnym okrętem podwodnym, który służył w latach 1920-1922.
 Drugi "Schley" (DD-103) był niszczycielem, który służył w latach 1918-1945.
Schley